Spitzenpapier steht für:

 Spitzenpapier (Dauerwelle), wird in Kombination mit Lockenwicklern verwendet
 Spitzenpapier, auch Tüllpapier genannt